89-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 17—19 января 1992 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 выделен рекорд чемпионата Европы

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DQ = дисквалификация

 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 
 
 

1992
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1992 года
Спорт в Нидерландах в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах
1992 год в конькобежном спорте